Nava ist der Name folgender Orte:

 Nava (Asturien), Gemeinde in Asturien, Spanien
 Nava (Coahuila), Ort in Coahuila, Mexiko
 Nava (Jõgeva), Dorf in Jõgeva (Landgemeinde), Kreis Jõgeva, Estland
 Nava (Saaremaa), Dorf in Saaremaa, Kreis Saare, Estland
 Nava, antiker lateinische Name der Nahe (Rhein), Nebenfluss des Rheins

Nava ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Nava (* 1964), mexikanischer Fußballspieler
 Antonia Nava (* 1962), italienische Filmproduzentin 

 Daniel Muñoz de la Nava (* 1982), spanischer Tennisspieler
 Davide Nava (1813–1861), italienischer Chemiker und Pharmazeut 

 Emilio Nava (* 2001), US-amerikanischer Tennisspieler
 Gabrio Maria Nava (1758–1831), italienischer Geistlicher, Bischof von Brescia 
 Gaetano Nava (1802–1875), italienischer Musikpädagoge und Komponist
 Giuseppe Francica-Nava de Bontifè (1846–1928), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Catania und vatikanischer Diplomat
 Goran Nava (* 1981), serbischer Leichtathlet
 Gregory Nava (* 1949), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Horacio Nava (* 1982), mexikanischer Geher
 Jake Nava (* ?), britischer Musikvideoregisseur
 John Nava (* 1978), venezolanischer Radrennfahrer

 Julio Nava (* 1989), mexikanischer Fußballspieler
 Luigi Nava (1851–1928), italienischer General
 Luis Miguel Nava (1957–1995), portugiesischer Dolmetscher und Schriftsteller
 Mariella Nava (* 1960), italienische Sängerin und Liedermacherin
 Marco Ortíz Nava (* 1988), mexikanischer Fußballschiedsrichter 
 Michael Nava (* 1954), US-amerikanischer Schriftsteller und Rechtsanwalt
 Nicolás Gregorio Nava Rojas (* 1963), venezolanischer Geistlicher, Bischof von Machiques
 Pier Luigi Nava (* 1953), italienischer Ordenspriester und Kurienmitarbeiter
 Pinuccia Nava (1920–2006), italienische Sängerin

Siehe auch:
 Nawa